ISO 3166-2:CL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Чили. Стандарт охватывает 15 регионов Чили. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Чили — CL и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию региона. Геокоды регионов Чили являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CL, присвоенного Чили в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Чили 

Геокоды 15 областей административно-территориального деления Чили.

Геокоды пограничных Чили государств 
 Аргентина — ISO 3166-2:AR (на востоке),
 Перу — ISO 3166-2:PE (на севере),
 Боливия — ISO 3166-2:BO (на северо-восток).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Чили

Ссылки 
 
 Геокоды Чили 

2:CL